Contea di Guadalupe o Guadalupe County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Guadalupe (Nuovo Messico)
 Contea di Guadalupe (Texas)